Мойбенко Олексій Олексійович — академік Національної академії наук України
 Мойбенко Олексій — військовий лікар, полковник

Українські прізвища
Прізвища на -енко